Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2006/2007.

Samenvatting seizoen
 Na de bijna-degradatie tijdens het vorige seizoen wordt de grove borstel door de selectie gehaald. Niet minder dan 16 spelers verlaten Lierse en evenveel nieuwe spelers komen in de plaats tijdens de zomertransferperiode.
 Het seizoen begint rampzalig voor Lierse. Na een gelijkspel op de openingsspeeldag, volgen maar liefst 9 nederlagen op rij. Na de 4-0 nederlaag in Sint Truiden dient de bij de supporters nog steeds populaire René Trost zijn ontslag in als hoofdtrainer. Met Kjetil Rekdal wordt een lierse-icoon aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Pas op speeldag 17, de slotspeeldag van de heenronde, weet Lierse tegen KSC Lokeren zijn eerste overwinning van het seizoen te behalen.
 De desastreuze resultaten monden uit in een nieuwe koopwoede tijdens de wintertransferperiode: 8 spelers moeten vertrekken en er worden 7 nieuwe aanwinsten verwelkomd.
 Na de incidentrijke bekerwedstrijd tegen R Antwerp FC van 13 januari, dient Danny Aras zijn ontslag in als algemeen manager.
 Op 9 februari wordt Corneel De Ceulaer aangesteld als technisch directeur.
 Op 14 mei wordt Victor Van Sande aangesteld als algemeen manager.
 In de terugronde worden nog 20 punten behaald, net voldoende om in extermis de rechtstreekse degradatie te vermijden. In de eindronde om het behoud begint Lierse prima met een 6 op 6, maar na nederlagen tegen R Antwerp FC en KV Mechelen is de degradatie een feit, na 19 opeenvolgende seizoenen in de hoogste afdeling.
 In de Jupiler Pro League eindigt Lierse op de 17e plaats met 26 punten. RSC Anderlecht behaalde 51 punten meer en werd kampioen.
 In de eindronde om het behoud eindigt Lierse op de 3e plaats met 9 punten. Lierse degradeert en komt in het seizoen 2007-2008 uit in de Exqi League.
 In de Beker van België werd Lierse in de 1/8e finale uitgeschakeld door R Antwerp FC.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Jupiler Pro League 2006-07

Eindronde

Beker van België 2006-07

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2006/07